Тезору:

 Тезору — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Тезору — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.